Straßenhäusl ist der Ortsname von

 Straßenhäusl (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Straßenhäusl (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Straßenhaus